1-ша армія→2-га армія→3-тя армія
Друга а́рмія (2-га армія, 2 А) — найменування армії в багатьох країнах.

Загальновійськова, польова

Росія (СРСР) 
 2-га Західна армія (Російська імперія)
 2-га армія (Російська імперія)
 2-га армія (Біла армія)
 2-га армія (Червона армія)
 2-га Червонопрапорна армія (СРСР)
 2-га гвардійська армія (СРСР)
 2-га гвардійська танкова армія (СРСР)
 2-га ударна армія (СРСР)
 2-га гвардійська армія (Російська Федерація)

Інші країни 
 2-га армія (Австралія)
 2-га армія (Австро-Угорщина)
 2-га армія (Болгарія)
 2-га армія (Велика Британія)
 2-га армія (Єгипет)
 2-га армія (Італія)
 2-га армія (Канада)
 2-га армія (НВАК)
 2-га армія (Німецька імперія, 1870-1871)
 2-га армія (Німецька імперія)
 2-га армія (Польща)
 2-га армія (Військо Польське)
 2-га армія (Румунія)
 2-га армія (Сербія)
 2-га армія (США)
 2-га армія (Третій Рейх)
 2-га армія (Туреччина)
 2-га армія (Османська імперія)
 2-га армія (Угорщина)
 2-га армія (Франція)
 2-га армія (Югославія)
 2-га армія (Японія)

Кінна 

 2-га кінна армія

Танкова 

 2-га танкова армія (Третій Рейх)
 2-га танкова армія (СРСР)
 2-га гвардійська танкова армія (СРСР)

Повітряна 

 2-га повітряна армія (СРСР)
 2-га повітряна армія (США)
 2-га повітряна армія (Японія)

Див. також 
 2
 1-ша армія
 3-тя армія
 4-та армія